Juan Crisóstomo de Mendiburu y Salazar (Lima, 27 de enero de 1792-Callao, 5 de enero de 1860) fue un militar y político peruano participante del proceso de Independencia del Perú.

Biografía 
Perteneció a una familia muy ligada a la historia militar de Hispanoamérica descendiente de los condes del Portillo. Su padre, Juan Manuel de Mendiburu y Medrano, fue brigadier del Real Ejército de España, gobernador y comandante general de Guayaquil y caballero de la Orden de San Hermenegildo. Asimismo, su abuelo paterno fue Juan Miguel de Mendiburu y Arzac, capitán de Milicias de Dragones del Rey de España. Por su rama materna, fue descendiente de Juan del Pino Manrique de Lara, gobernador de Potosí (1783-1788). Por otro lado, fue primo hermano de Manuel de Mendiburu Bonet, quien fue ministro de Guerra y Marina durante el primer gobierno de Ramón Castilla y presidente del Consejo de Ministros en plena guerra del Pacífico. 

Durante su vida, ocupó importantes cargos militares y políticos en las primeras décadas de la República. Fue un reconocido coronel del Ejército peruano, participando particularmente en el proceso de Independencia del Perú. Además, fue vencedor en la batalla de Zepita en 1823 de la mano de Andrés de Santa Cruz contra fuerzas realistas y en la toma del Callao en 1826 por parte de fuerzas españolas, evento que representó el asedio más prolongado ocurrido en la costa del Océano Pacífico durante los enfrentamientos por la emancipación sudamericana.

Asimismo, ejerció el cargo de prefecto y comandante general de Huancavelica (1843) y como vocal del Tribunal Militar del Perú (1844).

Sus restos se encuentran enterrados en el Cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima.

Descendencia 
En 1821 contrajo matrimonio con la ilustre dama ecuatoriana María Mercedes Isabel de Haro y Coello de Portugal (1798-1882), quien pertenecía a una familia de la élite guayaquileña.

Entre sus nietos se encuentra el teniente primero AP Enrique Palacios de Mendiburu, quien fue héroe de la guerra del Pacífico y murió a bordo del monitor Huáscar junto al almirante Miguel Grau en el combate de Angamos.

Asimismo, entre sus descendientes, se encuentran también el político Emilio Sayán y Palacios, el exalcalde de Miraflores Manuel Sayán Palacios, el reconocido diplomático Enrique García Sayán, el exministro de Relaciones Exteriores Diego García-Sayán Larrabure y el empresario Luis Miró Quesada Valega.

Véase también 
 Ejército del Perú
 Independencia del Perú
 Guerras de independencia hispanoamericanas
 José Gil de Castro

Nacidos en Lima
Fallecidos en el Callao
Mendiburu (familia)
Militares de Perú
Militares de la Expedición Libertadora de Perú
Sepultados en el Cementerio Presbítero Maestro